Тво́рча ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Творча вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Творча вулиця — вулиця в місті Київ.
 Творча вулиця — вулиця в місті Львів.
 Творча вулиця — вулиця в місті Одеса.

Вулиці